Gordon River ist der Name folgender Flüsse:

in Australien:
 Gordon River (Macquarie Harbour), Fluss zum Macquarie Harbour in Tasmanien, Australien
 Gordon River (Western Australia), Nebenfluss des Frankland River (Western Australia)
in Kanada:
 Gordon River (Roes Welcome Sound) im Territorium Nunavut